Podturn je ime več naselij v Sloveniji:
 Podturn, Rogaška Slatina, občina Rogaška Slatina
 Podturn, Mokronog - Trebelno, občina Mokronog - Trebelno
 Podturn pri Dolenjskih Toplicah, občina Dolenjske Toplice

Naselja v Sloveniji